KEJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kemerovo (Russia)
 kej – codice ISO 639-3 della lingua kadar